Агальма ( — украшение, статуя (особенно богов), от  — украшать, прославлять) — в Древней Греции дар, подношение божеству, придававшее ему своей стоимостью или художественной ценностью особую значимость. Считалось, что материальная ценность таких предметов может обеспечить благосклонность богов. С V в. до н. э. появлялись скульптурные и живописные изображения таких даров — статуи, барельефы, картины, на которые переносили те же функции. Так в античном искусстве появился культовый жанр изображения изображений: иконография в первичном значении этого слова. В классических текстах часто различали статую божества (агальма) и статую человека ( — андриас). Геродот использовал слово «агальма» в значении «божественный образ». Агальма в литературе часто обозначала статую бога или героя и до конца V века, когда использовалась в эпиграммах, написанных на обетных жертвоприношениях, которые не были статуями, таких как керамические плитки и вазы.

Близким к понятию агальма является понятие афидрума. Афидрума может означать как нечто конкретное (статуя), так и абстрактное (образ культового изображения). У Климента Александрийского афидрума изображается как божество. Агальме можно поклоняться, как если бы это была афидрума божества. Агальма при этом конкретный термин, означающий статую. Она может служить афидрумой, культовой статуей, представляющей замену божеству. Только при выполнении религиозной функции поклонения агальма становится афидрумой.

См. также 
 Акролит
 Агора

Примечания

Литература 
 Агалма // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Религия в Древней Греции
Статуя
Скульптура Древней Греции